Моніка Нікулеску була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки знялася у чвертьфіналі проти Карли Суарес Наварро.
Клара Закопалова виграла титул, у фіналі перемігши Гарбінє Мугурусу з рахунком 4–6, 7–5, 6–0.

Сіяні гравчині 

 Карла Суарес Наварро (півфінал)
 Гарбінє Мугуруса (фінал)
 Клара Закопалова (переможниця)
 Франческа Ск'явоне (1 коло)
 Моніка Нікулеску (чвертьфінал, знялася)
 Александра Каданцу (чвертьфінал)
 Марія Тереса Торро Флор (1 коло)
 Паула Ормаечеа (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Brasil Tennis Cup, одиночний розряд
2014